Beyköy ist der Name mehrerer Ort in der Türkei und auf Zypern:

 Beyköy (Düzce), eine Gemeinde im zentralen Bezirk der Provinz Düzce
 Beyköy (Emirdağ), eine Gemeinde im Bezirk Emirdağ der Provinz Ankara
 Beyköy (İhsaniye), ein Dorf im Bezirk İhsaniye der Provinz Afyonkarahisar
 Beyköy (İncirliova), ein Dorf im Bezirk İncirliova der Provinz Aydın
 Beyköy (Köşk), ein Dorf im Bezirk Köşk der Provinz Aydın

 Beyköy (Nikosia), ein Dorf im Bezirk Nikosia der Türkische Republik Nordzypern